Чемпионат Нидерландов по футболу 1985—1986 является 30 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 8 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забито 952 гола (в среднем 3,11 голов за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Аякс» стал обладателем Кубка Нидерландов 1985—1986.
2 НЕК квалифицировался к Кубок Интертото.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1985/1986
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1985 году
Спорт в Нидерландах в 1986 году